Hahnewald ist der Familienname folgender Personen:

 Edgar Hahnewald (1884–1961), deutscher Schriftsteller, Redakteur und Illustrator
 Helmut Hahnewald (1914–1979), deutscher Bibliothekar, Buchhändler, Schriftsetzer und Widerstandskämpfer
 Konrad Hahnewald (1888–1962), deutscher Sozialdemokrat, Gewerkschafter, Lehrer und Widerstandskämpfer